Арманьяк:

 Арманьяк — историческая область на юге Франции.
 Арманьяк — крепкий спиртной напиток.
 Дом д’Арманьяк — знатный французский род.
 Арманьяки — политическая фракция времён Столетней войны.
 Арманьяк — графство, существовавшее на территории исторической области Арманьяк в 960—1607 годах.
 Арманьяк, Луи Лотарингский (1641—1718) — французский аристократ, граф д’Арманьяк, обер-шталмейстер Франции.
 Арманьяк, Шарль Лотарингский (1684—1751) — французский аристократ, граф д’Арманьяк, обер-шталмейстер Франции.

См. также 
 Бретань-д’Арманьяк
 Кампань-д’Арманьяк
 Кастекс-д’Арманьяк
 Копен-д’Арманьяк
 Льяс-д’Арманьяк
 Монлезён-д’Арманьяк
 Саль-д’Арманьяк
 Сен-Мартен-д’Арманьяк
 Сент-Кристи-д’Арманьяк
 Терм-д’Арманьяк